Erica hat mehrere Bedeutungen:
 Erica (Vorname), Frauenname
 Erica (Androidin), Roboter
 Heidekräuter (Erica), Pflanzengattung
 Erica (Emmen), Ortsteil der niederländischen Gemeinde Emmen
 Erica (Victoria), Kleinstadt in Gippsland im australischen Bundesstaat Victoria

Siehe auch:
 Erika